Příjmení Tillman nese více různých osobností:

 Georgeanna Tillman (1944–1980) – americká zpěvačka
 Lynne Tillman (* 1947) – americká spisovatelka a kulturní kritička
 Pat Tillman (1976–2004) – hráč amerického fotbalu a voják